Генрих VIII (1491—1547) — король Англии в 1509—1547 гг., также первый король Ирландии с 1541 г.
 Генрих VIII (1050—1106) — герцог Баварии в 1053—1054 и 1077—1095, он же император Священной Римской империи Генрих IV. Прочее 
 Генрих VIII (пьеса)
 Генрих VIII (опера)
 Генрих VIII (телесериал)